Hangest kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Hangest-sur-Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Hangest-en-Santerre, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,